

Geografia
 Schmiedrued-Walde – comune svizzero del Canton Argovia

Persone
 Alois Walde – linguista austriaco
 Arve Walde – calciatore norvegese
 Håkon Walde – calciatore norvegese
 Hans-Joachim Walde – multiplista tedesco
 Knut Walde – calciatore norvegese